Miejscowości w USA:
 Brockton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Brockton – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Roosevelt

Miejscowości w Kanadzie:
 Brockton w Ontario

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Brockton (Lydbury North) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Brockton (Shipton) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Brockton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Brockton (Sutton Maddock) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Brockton (Telford and Wrekin) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Brockton (Worthen with Shelve) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Shropshire